Мачоге има више значења:

 Мачоге (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мачоге (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мачоге (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику